Jméno a příjmení Robin Cook nosí více různých osob:

 Derek Raymond nebo také Robin Cook (1931–1994) – britský spisovatel
 Robin Cook (spisovatel) (* 1940) – americký lékař a spisovatel
 Robin Cook (politik) (1946–2005) – britský politik
 Jonas Ekfeldt nebo také Robin Cook (* 1971) – švédský zpěvák a hudební producent